101-й корпус может означать:
 101-й армейский корпус (вермахт)
 101-й стрелковый Львовский ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова корпус — войсковое соединение РККА во время Великой Отечественной войны